Răzoare este pluralul cuvântului răzor ce denotă diferite tipuri de teren agricol. 

Răzoare este de asemenea un nume propriu ce se poate referi la următoarele locații:
 Răzoare – o localitate în județul Cluj 
 Răzoare – o localitate în județul Maramureș
 Răzoare – o localitate în județul Mureș
 Răzoare – o localitate în județul Călărași
 Răzoare – o localitate în județul Constanța
 Piața Danny Huwé și zona adiacentă din București este cunoscută și sub denumirea de ''Răzoare

Altele 
 Răzeșu, localitate în județul Bacău
 Răzeni, localitate, centru de comună, în raionul Ialoveni, Republica Moldova

Vezi și 
 Răzeși

Note